Pirates of the Caribbean (attractie), een Walt Disney Parks and Resorts-attractie 
 Pirates of the Caribbean (filmserie), een filmserie gebaseerd op deze attractie
 Pirates of the Caribbean (computerspel)